Etecoon es una criatura ficticia de la saga de videojuegos Metroid. Son de color azul, con apariencia de mono y es una de las tres especies no violentas que Samus encuentra en Zebes. Además son muy inteligentes.

En Super Metroid, estos seres enseñaron a la cazarrecompensas cómo ejecutar el salto a la pared, para alcanzar mayores alturas. Cuando Samus entra en su habitación, cantan la canción que suena al adquirir un ítem.

En Metroid Fusion, Samus es rescatado por los Etecoons y por Dachoras de los Laboratorios de Investigación Espacial. Lo lograron aprendiendo a controlar la nave de Samus con la ayuda del ordenador de a bordo y comandante, Adam.

Personajes de Metroid